Balfanz ist
 der deutsche Name der polnischen Gemeinde Białowąs

Balfanz ist der Familienname von
 John Balfanz (1940–1991), US-amerikanischer Skispringer